Вашек Поспишил и Джек Сок — победители турнира, которые в полуфинале обыграли прошлогодних чемпионов Жан-Жюльена Ройера и Хорию Текэу.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Полуфинал)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Полуфинал)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Эдуар Роже-Васслен (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2015